Rauher Kopf (Ammergauer Alpen), een 1811 meter hoge berg in de Ammergauer Alpen in Oostenrijk
Rauher Kopf (Berchtesgadener Alpen), een 1733 meter hoge berg in de Berchtesgadener Alpen in Oostenrijk
Rauher Kopf (Glockturmkam), een 2695 meter hoge berg in de Glockturmkam van de Ötztaler Alpen in Oostenrijk
Rauher Kopf (Kitzbüheler Alpen), een 1438 meter hoge berg in de Kitzbüheler Alpen in Oostenrijk
Rauher Kopf (Lechtaler Alpen), een 2811 meter hoge berg in de Lechtaler Alpen in Oostenrijk
Rauher Kopf (Miemingergebergte), een 1898 meter hoge berg in het Miemingergebergte in Oostenrijk
Rauher Kopf (Samnaungroep), een 2052 meter hoge berg in de Samnaungroep in Oostenrijk
Rauher Kopf (Stubaier Alpen, 2111 meter), een 2111 meter hoge berg in de Stubaier Alpen in Oostenrijk
Rauher Kopf (Stubaier Alpen, 2308 meter), een 2308 meter hoge berg in de Stubaier Alpen in Oostenrijk
Rauher Kopf (Tuxer Alpen), een 2150 meter hoge berg in de Tuxer Alpen in Oostenrijk
Rauher Kopf (Weißkam), een 2989 meter hoge berg in de Weißkam van de Ötztaler Alpen in Oostenrijk